2 jeziora w Polsce
 Jezioro Główki – jezioro w Kotlinie Płockiej, w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin;
 Jezioro Główki – jezioro w Kotlinie Gorzowskiej, w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Wieleń;

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)